Serafín hace referencia a varios artículos:

Angelología
Serafín, el primero de los nueve coros o tipos de "espíritus bienaventurados".

Nombre propio
Serafín Aedo
Serafín Ajuria Urigoitia
Serafín Dengra
Serafín Estébanez Calderón
Serafín Fanjul
Serafín Fernández Ferro
Serafín Huder
Serafín J. García
Serafín Latón, personaje ficticio de las historietas de la serie Las aventuras de Tintín;
Serafín M. Robles Morales, general que participó en la Revolución mexicana;
Serafín Marsal
Serafín Martínez
Serafín María de Sotto
Serafín Marín
Serafín Olave
Serafín Peña
Serafín Quiteño
Serafín Rojo
Serafín Roldán
Serafín Sánchez Valdivia
Serafín Zarandieta Casanova
Serafín Zubiri, cantante español invidente;
Serafín de Monte Granario de Nicola
Serafín de Sarov
Serafín Vegas

Teatro y televisión
Serafín, telenovela mexicana.
Serafín, el pinturero, obra de teatro.